Spatha steht für:

 Spatha (Botanik), die scheidenartige Blatthülle eines Blütenstandes
 Spatha (Schwert), ein zweischneidiges Langschwert mit gerader Klinge

Siehe auch: